Голландська футбольна Ередивізі 2008—2009  — 53-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном вдруге став АЗ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Геренвен взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Нідерландів 2008—2009

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/21 травня 2009

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28/31 травня 2009

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2009-10

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/15 травня 2009

|}

Другий раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/22 травня 2009

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 травня 2009

|}

Третій раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28/31 травня 2009

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 червня 2009

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2008 у футболі
2009 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2008 у нідерландському спорті
2009 у нідерландському спорті